2 miejscowości w Polsce: 
 Nowa Obra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski 
 Nowa Obra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn